Saint Philip steht für:

 Saint Philip (Barbados)
 Parish of Saint Phillip (Antigua und Barbuda)
 Saint Philip (Indiana), Ort im Posey County, Indiana, USA

Siehe auch:
 San Felipe
 Saint-Philippe